Meisbrück ist ein Ortsname:

 Meisbrück (Densborn), Wohnplatz der Ortsgemeinde Densborn im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Meisbrück (Reinsfeld), Wohnplatz der Ortsgemeinde Reinsfeld im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz